est une expression anglophone signifiant « une semaine ». Elle peut faire référence à :

 , titre original de La Maison démontable, film américain de Buster Keaton et Edward F. Cline sorti en 1920 ;
 , film canadien de  sorti en 2008.